Рогуцький — українське прізвище.

 Рогуцький Іван Петрович — політико-громадський діяч, адвокат.
 Рогуцький Микола Петрович — громадський діяч на Самбірщині, старший брат Рогуцького Івана.

Українські прізвища